Jako Obléhání Varšavy lze označit tyto válčné situace:
 Obléhání Varšavy (1656)
 Obléhání Varšavy (1794), známé též jako První bitva u Varšavy roku 1794
 Obléhání Varšavy (1939)